2 цента США — монеты США номиналом 2 цента, которые чеканились с 1864 по 1873 год. За всё время было отчеканено более 45 миллионов экземпляров.

История 
Предпосылкой выпуска нескольких новых монет — 2 центов, 3 центов, а также 5 центов стали финансовые затруднения времён гражданской войны в США.

Находящийся в центре щит с 13 вертикальными полосами должен был символизировать состоятельность и единство государство, что было весьма актуально во время происходящих событий. Над щитом помещён девиз «IN GOD WE TRUST». По бокам от щита располагаются две оливковые ветви — символы миролюбия. Под щитом обозначен год чеканки монеты. Именно на монете в 2 цента надпись «In God We Trust» появилась впервые.

На реверсе располагается обозначение номинала «2 CENTS» в центре венка из колосьев пшеницы. По краю монеты полукругом расположена надпись «UNITED STATES OF AMERICA».

Выпуск монеты был прекращён согласно монетному акту 1873 года.

Тираж 

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет более 45 миллионов экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в центах США